Jermoljew oder Jermoljewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Iossif Jermoljew (1889–1962), russischer Filmproduzent, siehe Joseph N. Ermolieff
 Sinaida Jermoljewa (1898–1974), sowjetisch-russische Mikrobiologin und Bakteriologin
 Wiktorija Jermoljewa (* 1978), ukrainische Pianistin, siehe Viktoriya Yermolyeva

Siehe auch:
 Jermolajew